Amoussou ist der Familienname folgender Personen:

 Bruno Amoussou (* 1937), beninischer Politiker
 Ralph Amoussou (* 1989), französischer Filmschauspieler
 Romaric Amoussou (* 2000), beninischer Fußballspieler
 Sévi Amoussou (* 1985), beninischer Fußballspieler
 Sylvestre Amoussou (* 1964), beninischer Filmschauspieler und -regisseur